

Wydarzenia 

 po bitwie pod Benewentem król Epiru Pyrrus wycofał się z Italii
 ukończenie latarni morskiej na wyspie Faros koło Aleksandrii
 egipski kapłan Manetho napisał po grecku Historię Egiptu
 Antioch I Soter pokonał Galatów w Azji Mniejszej

Zmarli 
 Zhuangzi, chiński filozof taoistyczny
 Appiusz Klaudiusz, rzymski cenzor (data sporna lub przybliżona)